Starzenbach ist ein geographischer Name

von Gewässern:
 in Bayern:
 Starzenbach (Geratskirchner Bach), rechter Zufluss des Geratskirchner Bachs bei Geratskirchen, Landkreis Rottal-Inn, der in die Rott (Inn, Neuhaus am Inn) mündet
 Starzenbach (Starnberger See), südwestlicher Zufluss des Starnberger Sees bei Possenhofen, Gemeinde Pöcking, Landkreis Starnberg
 Starzenbach (Weismühlbach), rechter Zufluss des Weismühlbachs bei Süssenbach, Gemeinde Wald, Landkreis Cham, der linker Oberlauf des Otterbach (Donau) ist

 in Oberösterreich:
 Starzenbach (Mettensdorfer Mühlbach), linker Oberlauf des Mettensdorfer Mühlbachs bis nach Baumgartenberg, Bezirk Perg, der über den linken Arm Schwemmnaarn der Naarn in die Donau mündet

von Ortschaften:

 Starzenbach (Zell), Einöde der Gemeinde Zell, Landkreis Cham, Bayern

Siehe auch:

 Starzelbach
 Sterzenbach